Мартирес де Такубаја има више значења:

 Општина Мартирес де Такубаја (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Мартирес де Такубаја (Мартирес де Такубаја, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику